Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1975 року — пройшов у Швейцарії з 9 по 19 травня. Переможцем стала збірна Англії, яка у фіналі перемогла збірну Фінляндії із рахунком 1:0 за правилом золотого голу.

Кваліфікація 

|}

Учасники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1975 у футболі